James Selfe – politico sudafricano
 Ray Selfe – produttore cinematografico inglese
 Norman Selfe –  ingegnere, architetto e inventore inglese
 William Lucius Selfe – giudice britannico

Altro 
Selfe è il nome tedesco del Pokémon Uxie.